

Accezioni comuni
 Passatempo  – attività praticata nel tempo libero per svago o interesse, come per gli hobby

Geografia
 Passatempo  – frazione di Osimo in provincia di Ancona